ECLI est un sigle pouvant signifier :
.
École centrale de Lille (aussi siglée : EC-Lille et FR-ECLi).

Voir aussi : , .